Белабр:

 Белабр — коммуна во Франции, в регионе Центр, департамент Эндр.
 Белабр — кантон во Франции, находится в регионе Центр. Департамент кантона — Эндр. Входит в состав округа Ле-Блан.